Merck & Co. – międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w USA
 Merck KGaA – międzynarodowy koncern farmaceutyczno-chemiczny z siedzibą w Darmstadt w Niemczech